Big Spring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Spring Township (Arkansas) im Izard County
 Big Spring Township (Illinois)
 Big Spring Township (Ohio)

Siehe auch:
 Big Springs Township